Tchaï Vdvoyom (Чай вдвоём ; Un thé pour deux) est un groupe de musique russe. Il est formé par le compositeur et chanteur Denis Ilitch klyaver et par le poète et chanteur Stanislav Mikaïlovitch Kostyoukine. Il a existé de 1994 à 2012.

Histoire du duo 
Denis et Stan ont formé leur groupe en 1994. Stan était à l'époque étudiant au Conservatoire de Saint-Pétersbourg et Denis étudiant de l'école de musique Moussorgski. 

Le groupe a participé à divers concours de musique, parmi lesquels le concours Victor Reznikov, puis, plus tard, à la compétition Yalta-Moscou-Transit, la Big Apple de New York entre autres. Bientôt Mikhaïl Choufoutinsky fut invité à faire une tournée avec eux. L'argent gagné leur a servi à réaliser leur premier clip. Mais la véritable percée du groupe fut le fruit de leur travail avec Laïma Vaïkula. Cette coopération a duré deux ans. Pendant ce temps, les artistes ont su faire de leur concert des événements vraiment spectaculaire qui firent leur succès.

En 1999, Tchaï Vdvoyom donna son premier grand concert à Saint-Pétersbourg. Depuis, le groupe a écrit une centaine de chansons, publié 9 albums et 7 clips.

Le groupe se sépare en 2012. Actuellement Denis est en carrière solo et Stan a lancé son nouveau projet A-Dessa.

Composition du groupe 
Solistes, auteurs de chansons : Denis Ilitch Klyver et Stanislav Mikaïlovitch Kostyoukine
 Musiciens :
 Claviers : Evgeni Koulikov
 Guitare : Alekseï Léonov
 Basse : Dmitri Zaïtsev
 Batterie : Kirill Stepourko
 Trompette : Александр Косилов
 Saxophone : Constantin Likhovid
 Directeur de collection : Zvyaguine Igor
 Ingénieur du son : Moguilev Gleb

Discographie

Concours 
 1994 : Troisième place au concours des compositeurs de Victor Reznikov 
 1995 : première place au concours des jeunes interprètes «Yalta-Moscou Transit»
 1995 : Première place au concours des interprètes de Russie «Grosse pomme de New-York»
 2001 : Gramophone d'or pour la chanson «ma tendre» (Ласковая моя)
 2002 : Gramophone d'or pour la chanson «Чтобы ты была моя» (Que tu sois à moi)
 2003 : Gramophone d'or pour la chanson «Желанная» (Désirée)
 2004 : Bombe de l'année, Стопудовый хит
 2006 : Gramophone d'or pour la chanson «24 часа» (24 heures)
 2010 : Gramophone d'or pour la chanson «Белое платье» (la robe blanche)

Projets

Productions 
En 2008, le groupe a créé la Tchaï Vdvoyom Production, un centre d'enregistrement, qui accueille aussi bien des jeunes talents que des artistes plus reconnus.

Notes et références

Liens externes 

 

Duo musical russe
Groupe russe de pop rock